Эйбар:
 Эйбар — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков.
 Эйбар — испанский футбольный клуб Ла-Лиги.